

Cinema 
L'ultima spiaggia (On the Beach) – film del 1959 di Stanley Kramer, tratto dall'omonimo romanzo
L'ultima spiaggia  – film del 2016 di Thanos Anastopoulos e Davide Del Degan

Letteratura 
L'ultima spiaggia (On the Beach) – romanzo di fantascienza post apocalittica del 1957 di Nevil Shute
L'ultima spiaggia (The Last Resort) – racconto illustrato frutto della collaborazione di J. Patrick Lewis e l'illustratore Roberto Innocenti.

Televisione 
L'ultima spiaggia (On the Beach) – film TV del 2000 di Russell Mulcahy, remake dell'omonimo film del 1959

Altro 
L'ultima spiaggia – modo di dire

Pagine correlate 
Ultima spiaggia